Gluhi Do (pleme), crnogorsko pleme
 Gluhi Do (Bar, Crna Gora), naselje u gradu Baru, Crna Gora